

Incidentes 

Estas son algunas tomas de embajadas históricas:
 Toma de la embajada de Alemania Occidental en Suecia (1974)
 Toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán (1979-1981)
 Toma de la embajada de España en Guatemala (1980)
 Toma de la embajada de la República Dominicana en Bogotá (1980)
 Toma de la embajada iraní en Londres, también conocida como Operación Nimrod (1980)
 Toma de la residencia del embajador de Japón en Lima (1996) Asaltos a embajadas / Toma de la embajada (consulados y embajadas), [más] recientes:

 Asalto al consulado estadounidense en Bengasi (11 de septiembre de 2012)

También tenemos, hoy (XI'18) estas categorías:
 :categoría:Ataques contra misiones diplomáticas
 :categoría:Ataques contra misiones diplomáticas de España
 :categoría:Ataques contra misiones diplomáticas de Estados Unidos

Películas 
La toma de la embajada (2000), película de Ciro Durán en donde se narran los sucesos ocurridos durante la toma de la embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980.